Юрий Кравцов
 Кравцов, Юрий Анатольевич — российский государственный деятель.
 Кравцов, Юрий Фёдорович — советский генерал-лейтенант, лауреат Ленинской премии.